Gaio Domizio Destro – console dell'Impero romano
 Nummio Emiliano Destro – forse da identificare con l'Emiliano console nel 259
 Nummio Emiliano Destro – politico dell'Impero romano e prefetto del pretorio

 Adriana Destro – docente italiana di antropologia culturale
 Flavio Destro – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giustina Mistrello Destro – politica italiana
 Marco Destro – cantante italiano, interprete di varie sigle di cartoni animati
 Mattia Destro – calciatore italiano